Chan puede referirse a:

 Chan, escuela budista china (dhyana en su origen indio y precursor del Zen japonés).
 Chan (Hyptis suaveolens), planta cuyas semillas son comestibles.
Chan (ฉันท์), forma de poesía tailandesa.
-chan (ちゃん), sufijo diminutivo japonés.

C.H.A.N. 

 CHAN-DT, canal de TV canadiense.
 CHAN (Championship of African Nations), Campeonato Africano de Naciones.

Lugares 

 Chan, aldea en Galicia, España.
 Chan, comuna en Ratanak Kirí, Camboya.
 Chan, lago en los Territorios del Noroeste, Canadá.
Chan Calotmul, localidad en Yucatán, México.

Personas 

 Chan (apellido), romanización de varios apellidos chinos (陳, 曾, 詹, 戰, y 田).
 Chan Romero (n. 1941), músico estadounidense.
 Chan Santokhi (n. 1959), actual presidente de Surinam desde 2020.

Véase también 
 Chan Chan (desambiguación)